

Cinema 
 Holocaust 2000, també coneguda com a The Chosen, pel·lícula italobritànica de terror de 1977 protagonitzada per Kirk Douglas i Agostina Belli
 The Chosen (pel·lícula de 1981), pel·lícula estatunidenca dirigida per Jeremy Kagan i basada en la novel·la homònima de Chaim Potok (1967)
 The Chosen (pel·lícula de 2015), pel·lícula estatunidenca de terror protagonitzada pel youtuber Kian Lawley
 L'escollit, coneguda internacionalment com a The Chosen, pel·lícula hispanomexicana dirigida per Antonio Chavarrías i basada en l'assassinat de Lev Trotski el 1940
 Chosen (pel·lícula), pel·lícula britànica de 2016 dirigida per Jasmin Dizdar i protagonitzada per Luke Mably, Ana Ularu i Harvey Keitel

Televisió 
 Chosen (sèrie de televisió de 2013), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Milo Ventimiglia
 The Chosen (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 2017 basada en la vida de Jesús de Natzaret
 Chosen (sèrie de televisió de 2022), sèrie de televisió danesa d'adolescents produïda per Netflix